

Geografia 
 Ōtone, ex municipalità della prefettura di Saitama, in Giappone.

Persone 
Otone era il cognomen di cinque personalità romane appartenenti alla gens Salvia:
 Marco Salvio Otone, pretore romano e protetto di Livia Augusta, padre del successivo;
 Lucio Salvio Otone, politico romano, padre dei due successivi;
 Marco Salvio Otone Cesare Augusto, conosciuto semplicemente come Otone, imperatore romano per pochi mesi nel 69, l'anno dei quattro imperatori;
 Lucio Salvio Otone Tiziano, politico romano, fratello del precedente e padre del successivo;
 Lucio Salvio Otone Cocceiano, nobile romano, figlio del precedente.